CIL (Corpo Italiano di Liberazione) – reparto italiano che ha combattuto la guerra di liberazione
 CIL (Confederazione italiana dei lavoratori) – sindacato cattolico fondato nel 1918 e sciolto nel 1926
 CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum) – collezione completa di antiche iscrizioni in latino
 CIL (Commissioners of Irish Lights, in inglese: "Commissari per i fari irlandesi") – autorità generale per i fari e gli ausili alla navigazione della Repubblica d'Irlanda e dell'Irlanda del Nord
 CIL (Common Intermediate Language) – linguaggio intermedio di programmazione sviluppato da Microsoft
 CIL (Chinese Internet Language) – forma della lingua cinese tipica della comunicazione tramite Internet
 Cil – comune dell'Azerbaigian